Life on Display to druga płyta zespołu Puddle of Mudd.

Lista utworów 
 Away From Me
 Heel Over Head
 Nothing Left To Lose
 Change My Mind
 Spin You Around
 Already Gone
 Think
 Cloud
 Bottom
 Freak Of The World
 Sydney
 Time Flies
 The Making Of Life On Display
 Puddle of Mudd Weblink

Albumy Geffen Records
Albumy rockowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2003